Фаве́н () — шведская фамилия. Известные носители:

 Фавен, Антти (1882—1948) — финский художник.
  (1920—2006) — финский художник.